Mutatá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Mutatá, Antioquía, kommun, Antioquia, 
 Mutatá (ort i Colombia), Antioquia,